Tschernomorez oder Chernomorets (, auch Chernomorez, aus Tscherno more, deutsch ‚Schwarzes Meer‘ – was so viel wie „Bewohner der Schwarzmeerküste“ bedeutet) steht für:

In Bulgarien:
 Tschernomorez (Oblast Burgas), Stadt in der Gemeinde Sosopol
 Camping Tschernomorez, Campinganlage in der Nähe der gleichnamigen Stadt
 Camping Tschernomorez (Warna), Herberge und Campinganlage in der Nähe von Warna
 FC Tschernomorez Burgas, Fußballklub aus Burgas
 Tschernomorez Bjala, Fußballklub aus Bjala
 Tschernomorez Baltschik, Fußballklub aus Baltschik
 Tschernomorez Nessebar, Fußballklub aus Nessebar
 Tschernomorez Pomorie, Fußballklub aus Pomorie
 Tschernomorez-Burgas-Balgaria, Fußballklub aus Sofia/bzw. Burgas
 BK Tschernomorez Burgas, Basketballklub aus Burgas
 YK Tschernomorez Burgas, Yachtclub aus Burgas
 Tschernomorez (Regatta), jährliche Regatta in der Bucht von Burgas

In Russland:
 Tschernomorez Noworossijsk, Fußballklub aus Noworossijsk

In der Ukraine:
 Tschornomorez Odessa, Fußballklub aus Odessa

Tschernomorez steht weiterhin für
 Tschernomorez (1886), Kanonenboot der Kaiserlich-Russischen Marine